Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Kathy Jordan e Anne Smith.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (secondo turno)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (secondo turno)
 JoAnne Russell /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (terzo turno)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (terzo turno)

 Billie Jean King /  Ilana Kloss (secondo turno) 
 Rosalyn Fairbank /  Tanya Harford (secondo turno) 
 Andrea Jaeger /  Betsy Nagelsen (secondo turno) 
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1982